Loma de Guadalupe kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Loma de Guadalupe, Nicolás Romero, 
 Loma de Guadalupe, Almoloya de Juárez, 
 Loma de Guadalupe, Villa Victoria, 
 Loma de Guadalupe, Querétaro Arteaga, Cadereyta de Montes, 
 Loma de Guadalupe, Jalisco, Zapotitlán de Vadillo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar